Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Greń – polski działacz piłkarski, samorządowiec
 Mateusz Greń – polski aktor i tancerz
 Roman Greń – polski polityk, samorządowiec, inżynier, poseł na Sejm
 Zygmunt Greń – polski krytyk teatralny i literacki, eseista